Shventoyi kan syfta på:

Geografi

Litauen 

 Šventoji, vattendrag, 
 Šventoji (ort), Klaipėda län, Palanga, 

Robotskapade Litauenförgreningar